Vokal lahko pomeni:

 vokal v jezikoslovju: samoglasnik
 pevec